Castaño Gil ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Castaño Gil (1965–2004), kolumbianischer Paramilitär und Gründer der ACCU und AUC  
 Fidel Castaño Gil (1951–1994), kolumbianischer Drogenhändler und rechter Paramilitär
 Vicente Castaño Gil (* 1957), kolumbianischer Drogenhändler und rechter Paramilitär